České příjmení Voldán nosí více různých osobností:

Jiří Voldán – český trampský písničkář
Jiří Voldán (1901–1985) – pseudonym českého překladatele, filmového publicisty a hudebního skladatele Jaroslava Hudce
Petr Voldán – český rozhlasový redaktor
Jolana Voldánová (* 1969) – česká televizní novinářka a moderátorka

Helena Voldan (Voldanová) (* 1925) – česko-argentinská psycholožka, profesorka literatury a překladatelka